A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1986, denominada oficialmente de Allsvenskan 1986, foi a 62º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Malmö FF que conquistou seu 14º título na história da competição. O artilheiro foi Johnny Ekström, do IFK Göteborg, com 13 gols.

Classificação final

Premiação

Artilharia

Ligações externas 
 

1986
1986 no futebol
Desporto na Suécia em 1986